Contradanza puede referirse a:
 la contradanza, un tipo de danza originario de Europa Occidental;
 la contradanza, danza típica del Perú;
 la contradanza chocoana, baile popular del pacífico colombiano; y
 Contradanza, un grupo de música folk.
 Contradanza, obra de teatro del autor español Francisco Ors.